Геёвка — название населённых пунктов на Украине:

 Геёвка — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Геёвка — село в Змиёвском районе Харьковской области.